Sesto ist der italienische Name der Gemeinde Sexten, Provinz Bozen, Südtirol 

Sesto ist Namensbestandteil der italienischen Gemeinden:

Sesto al Reghena, Provinz Pordenone, Friaul-Julisch Venetien
Sesto Calende, Provinz Varese, Lombardei
Sesto Campano, Provinz Isernia, Molise
Sesto ed Uniti, Provinz Cremona, Lombardei
Sesto Fiorentino, Provinz Florenz, Toskana
Sesto San Giovanni, Provinz Mailand, Lombardei

Sesto ist der Familienname von:

 Camilo Sesto (1946–2019), spanischer Sänger und Schauspieler
 Cesare da Sesto (1477–1523), italienischer Maler und Schüler Leonardo da Vincis